Sangervasio – cognome italiano
 Girolamo Sangervasio – avvocato e patriota italiano